Österberg steht für:
 Österberg (), Berg und Stadtteil in Tübingen  
 Österberg (Greding), Ortsteil von Greding, Landkreis Roth, Bayern
 Österberg (Familienname), schwedischer Familienname
 Österberg (Riedlingen), (), Berg nahe Riedlingen in Baden-Württemberg 
 Studentenverbindung von Tübinger Corps in der Nachkriegszeit in Deutschland

Siehe auch:
 Osterberg (Begriffsklärung)